Waterhen Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Waterhen Lake, Manitoba, sjö, 
 Waterhen Lake, Saskatchewan, sjö,